Chiesa del Carmelo – in Calabria a San Giovanni in Fiore (CS)
Chiesa del Carmelo – in Sicilia a Bivona (AG)
Chiesa del Carmelo – in Sardegna ad Alghero
Chiesa del Carmelo – in Sardegna a Chiaramonti (SS)
Chiesa del Carmelo – in Sardegna a Cuglieri (OR)